Erhorn ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Erhorn (* 1959), deutscher Vielseitigkeitsreiter
 Justus Josef Erhorn (1935–2006), deutscher Gastwirt und Dachauer Original
 Daniel Alexander Erhorn (* 1977), deutscher Autor und Übersetzer

Siehe auch:
 Ehrhorn (Begriffsklärung)